Montaño ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Costas Montaño (1920–2015), bolivianischer Geistlicher, Bischof von Tarija
 Alysia Montaño (* 1986), US-amerikanische Mittelstreckenläuferin
 Frank A. Montaño, US-amerikanischer Tontechniker
 Johnnier Montaño (* 1983), kolumbianischer Fußballspieler
 Luciano Eduardo Joublanc Montaño (* 1949), mexikanischer Diplomat
 Otilio Montaño (1887–1917), mexikanischer Revolutionär

 Yamil Montaño (* 1981), bolivianischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Montano